Núñez kan som auktorsförkortning betyda:

 Rayner Núñez Aguila
 María Núñez

Robotskapade auktorsförkortningar